Гейльман, Иосиф Флорианович — основатель и первый руководитель Ленинградского восстановительного центра для лиц с нарушениями слуха.
 Гейльман, Фридрих — немецкий политик и журналист, член КПГ и СЕПГ.